Langhansen ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Langhansen (auch: Langhans; 1660–1727), deutscher Mathematiker und lutherischer Theologe
 Christoph Langhansen (1691–1770), deutscher Mathematiker und lutherischer Theologe